Mercedes Scelba-Shorte (Valencia, Califórnia, 24 de Agosto de 1981) é a atriz que interpreta Monet St. Croix, mais conhecida como "M" no filme X-Men 3: O Confronto Final.

Scelba-Shorte, Mercedes